La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato nel Lazio nella stagione 1955-1956.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale 

Verdetti
 Spes Montesacro Roma promossa in IV Serie 1956-1957.
 Tivoli promosso in IV Serie al posto della rinunciataria Romana Elettricità.
 Milatesit, Casilina, Humanitas e Italicavolsinio retrocesse in Prima Divisione Regionale.

Girone B

Classifica finale 

Verdetti
 Romana Elettricità rinunciataria alla promozione.
 Latina e Fiuggi retrocesse in Prima Divisione Regionale.

Finali per il titolo 
Roma, 17 giugno 1956
Romana Elettricità-Spes 2-1
Gara di ritorno sospesa a fine primo tempo (1-1) per malore dell'arbitro
Roma, 29 giugno 1956
Spes-Romana Elettricità 2-1
Roma, 8 luglio 1956
Romana Elettricità-Spes 2-0
Romana Elettricità campione 1956 della Lega Regionale Laziale.

Note

Bibliografia 
 Annuario 1955-1956 della F.I.G.C. - Roma (1956)

Lazio